James Tod peut désigner :

 James Tod, un homme politique canadien.
 James Tod, un orientaliste anglais, officier de la Compagnie britannique des Indes orientales.